Авашла () — река в России, протекает в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Устье реки находится в 264 км по левому берегу реки Большой Ик. Длина реки составляет 18 км.

На реке находилась деревня Авашла.

Притоки 
 Мяткися
 Сурам
 Угульга
 Эпрош

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Ик. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна). Код водного объекта в государственном водном реестре — 12010000612112200005767.

Примечания 

Притоки Большого Ика (притока Сакмары)
Реки Зилаирского района